Lolita steht für:

 Kindfrau
 Lolita (Roman), ein Roman (1955) von Vladimir Nabokov
 Lolita (1962), Roman-Verfilmung von Stanley Kubrick
 Lolita (1997), Roman-Verfilmung von Adrian Lyne
 Lolita (Texas), Ort im Jackson County
 Lolita No.18, japanische Mädchen-Punkband
 Lolita-Mode, aus Japan stammender Kleidungsstil
 Lolita (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (433) Eros

Lolita ist als Kurzform von Dolores der Vorname oder Künstlername folgender Personen:
 Lolita (Sängerin) (1931–2010), österreichische Schlagersängerin
 Lolita Chammah (* 1983) französische Schauspielerin
 Lolita Davidovich (* 1961), kanadische Schauspielerin serbischer Abstammung
 Lolita Flores (* 1958), spanische Schauspielerin und Sängerin
 Aura Lolita Chavez Ixcaquic (* 1972), guatemaltekische Aktivistin
 Lolita Jolie (* 1990 oder 1991), deutsche Sängerin
 Lolita Miljawskaja (* 1963), russische Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Lolita Morena (* 1960), Schweizer Model, Schauspielerin und Moderatorin
 Lolita Pille (* 1982), französische Schriftstellerin
 Lolita Séchan (* 1980), französische Schriftstellerin und Autorin 
 Lolita Ritmanis (* 1962), US-amerikanische Komponistin von Filmmusik

Siehe auch:
 Lolitakomplex
 Lolita KompleX
 Lolitas
 Lolicon
 Moi… Lolita